Das Dameneinzel der Australian Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Martina Hingis. Das Finale bestritten Martina Hingis und Conchita Martínez, welches Hingis in zwei Sätzen gewann.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1998